Bonson (Alpi Marittime) – comune francese
 Bonson (Loira) – comune francese